Mistrovství světa superbiků 2022 (oficiálně: FIM Superbike World Championship) je 35. ročníkem Mistrovství světa superbiků.

Kalendář 

Vysvětlivky:

Z1 = První závod

Z2 = Druhý závod

SZ = Superpole závod

Startovní listina

Výsledky

Bodování
První a druhý závod

Superpole závod

Šampionát jezdců

Šampionát konstruktérů

Reference 

 
2022
Motoristické sporty v roce 2022